Изве́стия может означать:
 «Известия» — газета, выпускаемая с 1917 года.
 «Известия» — издательство в России.
 Известия — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 «Известия» — санаторий в Сочи.
 «Известия» — новостная телепрограмма, выходящая с 2017 года на Пятом канале.
 «Известия» (IZ.RU) — телеканал.

См. также 
 Новые известия — российская газета, основанная бывшими сотрудниками газеты «Известия».